Заозёрная:

 Заозёрная — река в России, протекает в Пермском крае.
 Заозёрная — река на острове Парамушир в России.
 Заозёрная — сопка у озера Хасан, известная боями 1938 года.
 Заозёрная — железнодорожная станция города Заозёрный Красноярского края.

См. также 
 Заозёрная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Заозёрная школа (также «Заозёрная школа поэзии») — творческое андеграундное поэтическое объединение поэтов Юга России.
 Заозерная
 Заозёрный (значения)
 Заозёрное
 Заозёрск
 Озёрная